Клостри́дии () — род грамположительных, облигатно анаэробных бактерий, способных продуцировать эндоспоры.

Клостридии входят в состав нормофлоры желудочно-кишечного тракта и женских половых путей. Иногда их обнаруживают в полости рта и на коже.

Бактерии рода клостридий вырабатывают наиболее сильные из известных ядов — ботулотоксин (C. botulinum), тетаноспазмин (C. tetani), ε-токсин C. perfringens и др. Все эти токсины белковой природы.

Форма бактерий 
Отдельные клетки — удлинённые палочки, название рода происходит от  «веретено». Многие виды, которые были отнесены к клостридиям по этому морфологическому признаку, позже были реклассифицированы. Эндоспоры могут располагаться центрально, эксцентрально и терминально. Диаметр эндоспор часто превышает диаметр клетки.

Клостридии — это также форма бактериальных клеток, у которых центрально расположенная спора имеет диаметр больший, чем диаметр самой клетки, из-за чего клетка «раздувается» и приобретает веретенообразную форму.

Представители 
Род включает как свободно живущие виды (например Clostridium pasteurianum), так и патогенные, например, возбудители столбняка, газовой гангрены и ботулизма<ref name=Baron_a>{{cite book | author = Wells CL, Wilkins TD | title =  Clostridia: Sporeforming Anaerobic Bacilli in: Baron's Medical Microbiology (Baron S et al, eds.)| edition = 4th ed. | publisher = Univ of Texas Medical Branch | year = 1996 | url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=mmed.section.1050 | isbn = 0-9631172-1-1 }}</ref>.

Вид Clostridium chauvoei'' является возбудителем эмфизематозного карбункула у домашнего скота.

Примечания

Ссылки

Научные базы данных 

 
Роды бактерий